Rejon okniański – była jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu odeskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1959, ma powierzchnię 1013 km² i liczy 20 tys. mieszkańców. Siedzibą władz rejonu są Okny.

Na terenie rejonu znajdują się 1 osiedlowa rada i 14 silskich rad, obejmujących w sumie 52 wsie.

Miejscowości rejonu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 rejon okniański

okniański